Kilkenny puede referirse a:

Cerveza 
 Kilkenny, una marca de cerveza irlandesa.

Topónimos

Kilkenny, municipio de cantón de Australia Meridional

Kilkenny, barrio de Edmonton (Alberta)
 Saint-Calixte-de-Kilkenny, población de Laurentides en Quebec
 Saint-Hippolyte-de-Kilkenny, población de Laurentides en Quebec

Kilkenny, condado de Leinster
 Kilkenny Oeste, baronía de Leinster
 Kilkenny West, municipio de parroquia de Leinster

Kilkenny, ciudad de Minnesota
 Kilkenny, municipio de Minnesota
 Kilkenny, municipio de Nuevo Hampshire